Рапопорт — еврейская фамилия (варианты — Раппопорт, Рапапорт, Раппапорт). Известные носители:

 Рапопорт, Айзик Геселевич (1920—1995) — радиотехник, конструктор авиационной и космической техники, лауреат Ленинской премии (1959) и Государственной премии СССР (1976).
 Рапопорт, Алек (1933—1997) — художник-нонконформист, создатель группы ленинградских еврейских художников «Алеф».
 
 Рапопорт, Анатолий Борисович (1911—2007) — американский философ, биолог, психолог, представитель операционализма.
 Рапопорт, Андрей Михайлович (род. 1960) — актёр.
 Рапопорт, Арон (1895—1964) — американский поэт на идише, журналист.
 Рапопорт, Белла Евгеньевна (род. 1980) — российская интерсекциональная феминистка.
 Рапопорт, Берта Яковлевна (1914—1967) — первая и долгое время единственная в СССР женщина-капитан дальнего плавания, штурман Черноморского пароходства (1931).
 
 Рапопорт, Владимир Абрамович (1907—1975) — советский кинооператор и режиссёр.
 Рапопорт, Григорий Яковлевич (1890—1938) — деятель советских спецслужб.
 Рапопорт, Евгений Менделевич (род. 1934) — заслуженный архитектор РСФСР.
 Рапопорт, Ингеборг (1912—2017) — немецкий учёный.
 
 Рапопорт, Кирилл Иосифович (1926—1983) — советский драматург и киносценарист.
 
 Рапопорт, Леонид Львович (1899—1952) — советский военный и хозяйственный деятель.
 Рапопорт, Мирон Бурихович (1932—2018) — геофизик.
 Рапопорт, Михаил Юльевич (Моисей Юдович, 1891—1967) — советский невропатолог, заслуженный деятель науки РСФСР (1959).
 Рапопорт, Мордхе Вольф (Mordché Wolf Rapoport, 1873—1924) — историк талмудического права.
 Рапопорт, Наталья Яковлевна (, род. 1938) — советский и американский химик и фармаколог, писатель-прозаик, доктор химических наук, профессор Университета Юты.
 Рапопорт, Натан (1911—1987) — скульптор.
 Рапопорт, Самуэль Митя (1912—2004) — немецкий учёный.
 
 Рапопорт, Соломон Иегуда Лейб (1790—1867) — еврейский учёный из Галиции, приверженец Гаскалы.
 Рапопорт, Хонон Липманович (в эмиграции Шарль Раппопорт, 1865—1941) — французский писатель-публицист и журналист, социалист.
 Рапопорт, Шлиом Аронович (Семён Акимович) (1863—1920) — социалист-революционер, драматург и публицист (псевдоним С. Ан-ский).
 Рапопорт, Эдгар Яковлевич (род. 1936) — учёный в области теории управления, заслуженный деятель науки и техники РФ.
 Рапопорт, Юрий Александрович (1924—2009) — историк, специалист по истории и культуре Древнего Хорезма.
 

Псевдонимы
 Евган, Евгений Николаевич (настоящая фамилия Рапопорт, 1905—1948) — советский художник-карикатурист.
 Наль, Анатолий Миронович (Нафтуля Меерович Рапопорт-Орочко, 1905—1970) — советский актёр театра, режиссёр, поэт и переводчик.
 Портов, Юрий Ильич (настоящая фамилия Рапопорт, 1949—2018) — крымский журналист, редактор газеты «Южный курьер».

Примечания